Yǒngchūn steht für:

 Yongchun (永春), Stadt in der Präfektur Quanzhou in der Provinz Fujian, China
 yǒng chūn, Pinyin-Transkription der Kampfkunst Wing Chun (詠春)